Ясеново — название населённых пунктов.

Болгария 
 Ясеново — село в Бургасской области Болгарии (община Руен).
 Ясеново — село в Старозагорской области Болгарии (община Казанлык).

Босния и Герцеговина 
 Ясеново — село в общине Фоча Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

Россия 
 Ясеново — хутор в Каменском районе Воронежской области.

Сербия 
 Ясеново — село в Златиборском округе в Сербии (община Нова-Варош).
 Ясеново — село в Поморавском округе в Сербии (община Деспотовац).
 Ясеново — село в Южнобанатском округе автономного края Воеводина в Сербии (община Бела-Црква).

Словакия 
 Ясеново — деревня в Словакии (район Турчьянске Теплице).

Украина 
 Ясеново Второе — село в Любашёвском районе Одесской области.
 Ясеново Первое — село в Любашёвском районе Одесской области.

См. также 
 Ясеновое
 Ясенево
 Ясеневое
 Ясиново